Quinta República pode se referir a:

  Quinta República Brasileira
  Quinta República Francesa

Desambiguação